Данстаффнейдж (; ) — замок, що знаходиться в області Аргілл-і-Б'ют в Шотландії . Побудований в 1220-ті роки королем Аргіллу Дунканом.

Див. також 
 Список замків Шотландії

Література 
 Coventry Martin. The Castles of Scotland / 3rd Edition. — Goblinshead, 2001
 Grove Doreen. Dunstaffnage Castle & Chapel // Historic Scotland, 2004.
 Lindsay Maurice. The Castles of Scotland. — Constable & Co., 1986.
 Tabraham Chris. Scotland's Castles. — BT Batsford/Historic Scotland, 1997.
 Walker Frank Arneil. The Buildings of Scotland: Argyll and Bute. — Penguin, 2000.
 Encyclopædia Britannica / Eleventh Edition, 1911.

Ресурси Інтернету 
 
 Dunstaffnage Castle // Undiscovered Scotland: The Ultimate Online Guide .
 Historic Scotland Listed Building Report: Dunstaffnage Castle , accessed 10 May 2007.
 Historic Scotland Listed Building Report: Dunstaffnage Chapel , accessed 10 May 2007.
 National Monuments Record of Scotland. Site Reference NM83SE 2, Dunstaffnage Castle, accessed 10 May 2007.
 National Monuments Record of Scotland. Site Reference NM83SE 3, Dunstaffnage Chapel, accessed 10 May 2007.

Галерея 

Данстаффнейдж
Аргайл-і-Б'ют